Natalis (lateinisch „Geburtstag“) steht für:

 Natalis templi, Tag der Weihe eines Tempels
 Natalis dies, Geburtstag einer Person
 Natalis imperii, Tag des Regierungsantritts
 Natalis urbis, Gründungstag einer Stadt

Natalis ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:
 Natalis (Toreut), römischer Toreut
 Natalis (Gegenpapst), Gegenpapst im Jahr 200
 Natalis von Ulster († 564), irischer Mönch und Heiliger

 Gaius Bellicus Natalis Tebanianus, römischer Suffektkonsul 87
 Gaius Bellicus Natalis, römischer Suffektkonsul 68
 Lucius Cestius Gallus Cerrinius Iustus Lutatius Natalis, römischer Statthalter
 Lucius Minicius Natalis, römischer Suffektkonsul 106
 Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus, römischer Senator und Militär

Natalis ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Natalis (1831–1904), deutscher Unternehmer
 Alexander Natalis (1639–1724), französischer Dominikaner, Historiker und Theologe
 Friedrich Natalis (1864–1935), deutscher Ingenieur
 Hervaeus Natalis († 1323), französischer Theologe und Philosoph
 Jean de Natalis (1670–1754), deutscher Oberst und Gouverneur
 Paul von Natalis (1720–1789), deutscher Generalmajor